"Shore" pode significar:
 Durômetro Shore
 Jersey Shore (série)
 East Shore, localidade da Califórnia
 Belleair Shore, localidade da Flórida
 Bay Shore, localidade do estado de Nova Iorque

Ver também
 

Desambiguações de topônimos